Легіслату́ра (від  — «який пропонує закони») — термін який означає: 
 період діяльності вибраного представницького органу;
  назва законодавчих органів в окремих державах, а також у ряді штатів США і провінцій Канади; 
 у юридичній і політичній літературі — синонім слову «парламент».

У англомовній літературі «парламентами» зазвичай іменують законодавчі органи країн, що входять в Британську Співдружність, а відносно парламентів інших країн застосовується термін «легіслатура».

Посилання 
 Легіслатура  // 
Словники і енциклопедії на Академкнизі (рос.) 

Парламентаризм